VR1 может означать:
 VR1 — американская снайперская винтовка.
 Vr1 — финский тяжёлый маневровый танк-паровоз.